Amasya je lahko:
 Amasya - provinca v Turčiji
 Amasya - mesto v Turčiji